Il singolare del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Gene Mayer che si è ritirato sul punteggio di 5-2.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Johan Kriek (quarti di finale)

 Sandy Mayer (semifinali)
 Brian Teacher (secondo turno)
 Gene Mayer (finale, ritiro)
 Roscoe Tanner (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1982